Dębno, comune del Voivodato della Piccola Polonia
 Dębno, comune del Voivodato della Pomerania Occidentale